Wonderland – второй мини-альбом американской певицы и актрисы Джессики. Корейская версия, состоящая из 6 песен, была выпущена 10 декабря 2016 года, а англоязычная версия, состоящая из 4 песен (без «Beautiful» и «Tonight») была выпущена 30 декабря 2016 года. Сингл «Wonderland» также был выпущен 10 декабря.

Список композиций

Чарты

Годовые чарты

История релиза

Примечания 

Мини-альбомы 2016 года
Альбомы Республики Корея
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы на английском языке
Мини-альбомы в стиле k-pop